Niemcy:
 Dalberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Nancy Dalberg – duńska kompozytorka

Inne:
 Dalberg – ród

Zobacz też:
 Dahlberg
 Dalberg-Acton
 Dalberg-Wendelstorf

fr:Dalberg